Американская ассоциация монтажёров кино и телевидения () — почётное общество монтажёров США, основанное в 1950 году в Голливуде по инициативе двух монтажёров студии Paramount Уоррена Лоу и Джека Огилви. Членство в организации получают на основе профессиональных достижений, приверженности искусству монтажа и идеям передачи своих навыков другим. С мая 1951 издаётся официальный журнал общества CINEMAEDITOR.

В 1962 году была учреждена Премия Американской ассоциации монтажёров, также известная как «Эдди» (), которая вручается по итогам голосования за лучший монтаж в области кино и телевидения.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

Творческие объединения кинематографистов
Организации США
Организации, основанные в 1950 году
Премии за монтаж